USS Scranton — кораблі ВМС США, названі на честь міста Скрентон , штат Пенсільванія.

 USS Scranton (ID-3511) — транспорт «SS Pennsylvanian», який протягом 1918-19+19 років ніс службу у кладі ВМС США.
 USS Scranton (PF-63) — фрегат типу «Такома». В процесі будівництва перейменований на USS Moberly (PF-63).
 USS Scranton (CA-138) — планований важкий крейсер типу «Орегон-Сіті». Закладений у 1944 році, але у 1945 році будівництво скасоване.
 USS Scranton (SSN-756) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1991 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни